Molekulska formula -{C28H40O8}- se može odnositi na:

 Forbol 12,13-dibutirat
 Taksusin